Города Турецкой Республики Северного Кипра

Список городов 
По данным на 4 декабря 2011 года в Турецкой Республике Северного Кипра, 9 поселений официально имеют статус города. 

 Лефкоша — северная часть города Никосия. Город является последней разделённой столицей в мире.

Карта городов 
Легенда карты:
  столица
  города

См. также  
 Города Кипра

Примечания  

Турецкая Республика Северного Кипра